Timeless bezeichnet:

 Timeless Records, niederländisches Musiklabel
 Timeless (Rapper), deutscher Rapper
 Timeless (Fernsehserie), amerikanische Fernsehserie

Musikalben:

 Timeless (John-Abercrombie-Album), 1975
 Timeless (The Isley Brothers), 1979
 Timeless (Diane Schuur), 1986
 Timeless (Bobby Vinton), 1989
 Timeless: The Classics, 1992, von Michael Bolton
 Timeless (Goldie), 1995
 Timeless (Sarah Brightman), 1997
 Timeless: The Classics Vol. 2, 1999, von Michael Bolton
 Timeless: Live in Concert, 2000, von Barbra Streisand
 Timeless (Martina McBride), 2005
 Timeless (Sérgio Mendes), 2006
 Timeless (Uverworld), 2006
 Timeless (Piolo Pascual), 2007
 Timeless (Wet Wet Wet), 2007
 Timeless (Kenny Lattimore), 2008
 Timeless (Jim Ankan Deka), 2012
 Timeless (Ungu), 2012